Термин Находкинский порт может означать:
 Находка (порт)
 Находкинский морской рыбный порт
 Находкинский морской торговый порт
 Находкинский нефтеналивной порт